12. Konkurs Piosenki Eurowizji 1967 odbył się 8 kwietnia 1967 w Wiedniu. Konkurs prowadziła Erika Vaal.

Zwyciężczynią konkursu została Sandie Shaw, reprezentantka Wielkiej Brytanii z utworem "Puppet on a String".

Lokalizacja

Przebieg konkursu 
Według niektórych źródeł, premier Portugalii António de Oliveira Salazar celowo wysłał na konkurs ciemnoskórego artystę, Eduardo Nascimento, by udowodnić reszcie Europy, że kraj nie jest państwem rasistowskim.

Kraje uczestniczące 
W konkursie wystartowali reprezentanci z 17 państw. Dania wycofała się z udziału w konkursie. Krążyły plotki, że powodem rezygnacji było objęcie stanowiska dyrektora działu rozrywki telewizji DR przez osobę, która wolała wydać pieniądze na inne rzeczy, niż na Konkurs Piosenki Eurowizji.

W stawce konkursowej pojawili się wykonawcy, którzy reprezentowali swoje kraje w poprzednich konkursach. W barwach Włoch ponownie zaśpiewał Claudio Villa, uczestnik konkursu w 1962. Reprezentantką Norwegii po raz drugi została Kirsti Sparboe, finalistka konkursu w 1965. Z Hiszpanii ponownie startował Raphael, uczestnik konkursu w 1966.

 Dyrygenci

Wyniki 
Źródło: 

Legenda:

 Tabela punktacyjna

Międzynarodowi nadawcy i głosowanie 
Spis poniżej przedstawia kolejność głosowania poszczególnych krajów w 1967 roku wraz z nazwiskami sekretarzy, którzy przekazywali punkty od swojego państwa. Każdy krajowy nadawca miał również swojego komentatora całego festiwalu, który relacjonował w ojczystym języku przebieg konkursu. Nazwiska każdego z nich również są podane poniżej.

Linki zewnętrzne

Przypisy 

1967 w muzyce
1967 w Austrii
Konkurs Piosenki Eurowizji 1967
Kultura w Wiedniu